Hagieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hagieni (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Hagieni (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița